Ramsen peut faire référence à :
 Ramsen, commune de l'arrondissement du Mont-Tonnerre, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ou
 Ramsen, commune du canton de Schaffhouse, Suisse.